Монахова — славянская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Монахова, Александра Никитична (1914—1999) — директор государственного племенного завода «Коммунарка», Герой Социалистического Труда.
 Монахова, Валентина Васильевна (род. 1932) — русский советский художник, живописец, график, педагог.
 Монахова, Маргарита Сергеевна (род. 1994) — российская хоккеистка.